

Persone 
 Alessandro Fersen, nato Aleksander Fajrajzen (1911-2001) – drammaturgo, attore, regista teatrale e insegnante italiano
 Augusta von Fersen (1754-1846) – nobildonna svedese
 Axel von Fersen il Vecchio (1719-1794) – politico e militare svedese
 Fredrik Axel von Fersen (1719-1794) – politico e militare svedese
 Hans Axel von Fersen (1755-1810) - diplomatico e politico svedese
 Hans Reinhold von Fersen (1683-1736) – militare e politico svedese
 Jacques d'Adelswärd-Fersen, o Jacques Fersen (1880-1923) – scrittore e poeta francese
 Sophie von Fersen (1757-1816) – nobildonna svedese e dama di compagnia, figlia del politico Axel
 Thomas Fersen (1963) – cantautore francese

Altro 
 Hans Axel von Fersen – personaggio immaginario del manga Lady Oscar
 Villa Fersen, o Villa Lysis – villa dell'isola di Capri